Владимир Сокольский:
 Сокольский, Владимир Васильевич (ум. 1997) — советский и казахстанский учёный-физик.
 Сокольский, Владимир Викторович (1848—1921) — российский правовед.